Als Drogenkrieg werden bezeichnet
 Drogenkrieg in Mexiko, ein seit 2006 bestehender bewaffneter Konflikt zwischen dem mexikanischen Staat und seiner Bevölkerung auf der einen und Drogenkartellen auf der anderen Seite
 Drogenkrieg auf den Philippinen, eine Bezeichnung für die staatliche Anti-Drogen-Strategie seit 2016

Siehe auch:
 War on Drugs